Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1932 werd aansluitend op de Winterspelen (4-15) in Lake Placid op 19 en 20 februari op het natuurijs van het Mirror Lake nabij Lake Placid gehouden.

Titelhouder was de afwezige Clas Thunberg, die in 1931 in het Töölön Pallokenttä in Helsinki wereldkampioen was geworden. Ivar Ballangrud won zijn tweede titel.

Eindklassement

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1932
Langebaanschaatsen in 1932
Schaatsen in de Verenigde Staten
Sport in New York (staat)
Schaatsen